Geografie
 Boyle (Ierland), een plaats in Ierland
 Boyle (Verenigde Staten), een plaats in de Verenigde Staten

Personen
 Frankie Boyle, een Schotse comedian
 Robert Boyle, een Iers filosoof en scheikundige/alchemist
 Susan Boyle, een Schotse zangeres

Natuurkunde
 Wet van Boyle, een natuurkundige wet
 Algemene gaswet of de Wet van Boyle en Gay-Lussac, een natuurkundige wet